Ел Плајон има више значења:

 Ел Плајон (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Плајон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Плајон (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Плајон (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Плајон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику